Miejscowości w USA:
 Osgood – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Ripley
 Osgood – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Sullivan
 Osgood – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Darke

Osoby:

 Wilfred Hudson Osgood – amerykański zoolog
 Frances Sargent Osgood – amerykańska poetka
 Samuel Stillman Osgood – amerykański malarz